Магомедкеримов Магомед Малачевич (род. 1 октября 1990, Агвали, Цумадинский район, Дагестанская АССР, СССР) – российский боец смешанных единоборств (ММА), мастер спорта по рукопашному бою, также известный под прозвищем Мага-миллион. По национальности – аварец.

Мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта международного класса по панкратиону. Также известен как 3-х кратный чемпион мира, обладатель кубка мира по панкратиону.

Биография 

Магомедкеримов Магомед Малачевич родился в селе Агвали Цумадинском районе Дагестанской АССР. Детство провёл в родном посёлке. В 1996 году пошёл в первый класс в Агвалинскую среднюю школу Цумадинского района Республики Дагестан. В 2007 году поступил ДГПУ на спортивно-тренерский факультет. В 2011 году закончил ДГПУ.  на данный момент проживает в Coconut Creek, Florida.

Профессиональная карьера 

Магомед Магомедкеримов провёл первый бой против Виталия Калынюка на турнире WUFC - Trofeu Feira 14, который состоялся 22 августа 2008 года. Уже в первом раунде смог провести болевой приём – рычаг локтя, который привёл бойца к победе. Сабмишн на третьей минуте от участника, впервые вышедшего на ринг в турнире такого уровня, произвёл сильнейшее впечатление, как на судей, так и на зрителей спортивного мероприятия.

Следующую победу, Магомед одержал над украинцем Виктором Кузьменко. Бойцы встретились на ринге Чемпионата Украины по смешанным единоборствам M-1 Selection Ukraine 2010 - Round 6, который проходил в Киеве в МВЦ "АККО Интернешнл" 6 ноября 2010 года. Боец из Махачкалы провёл в первом же раунде молниеносный удушающий приём в партере, в результате чего, украинец вынужден был сдаться. Таким образом. Сабминш был зафиксирован спустя 1:25. Первая победа, которая возглавляет список топ самых быстрых побед Магомеда.

21 ноября 2010 года, в Ереване, Армения,  в ходе проведённого очередного командного турнира по боям смешанного стиля Union Nation Cup 10, организованного Федерацией профессиональных бойцовских чемпионатов ProFC, Магомед Магомедкеримов проиграл бой украинскому бойцу Тарасу Пихнюку. Не смотря на достойное противостояние, Тарас смог в третьем раунде на 3 минуте 25 секунде провести болевой приём скручивание пятки, вынудив Магомеда признать поражение.

В ходе турнира Pankration Cup of Call - Siberia vs. Caucasus, проведённого во Дворце Спорта города Омск, Россия, 12 февраля 2011, Магомед Магомедкеримов одержал победу российским бойцом Сергеем Шиловым. Проведя серию ударов, на 47 секунде второго ранда, Сергей Шилов отправился в нокаут, отдав заслуженную победу Магомедкеримову.

26 сентября 2011 года, в городе Дербенте (Россия, Дагестан), состоялся международный турнир по смешанным единоборствам ProFC Grand Prix Global – Caucasus. Магомед Магомедкеримов, представитель команды «Чемпион» (Дагестан) провёл бой против представителя команды «Эльбрус» (Нальчик), Ратмира Карацукова. Технический нокаут в конце первого раунда, позволил одержать Магомеду победу над соперником. В этом же турнире, но уже в бою с представителем команды Nefchi (Азейрбаджан), Бахтияром Аббасовым, Магомед потерпел второе поражение в карьере. Удушающий приём сзади, позволил азейрбаджанскому бойцу получить победу во втором раунде. Сабмишн от Магомеда прозвучал на 4 минуте 20 секунде.

22 декабря 2011 года, в рамках League S-70 - Russian Championship First Round, Магомед Магомедкариев провёл бой против Анатолия Токова. В начале первого раунда, по прошествии всего минуты и семи секунд, Магомед отправил Токова в нокуат одним ударом. Как признался сам Анатолий, проигрыш был вполне очевиден, поскольку он вышел на ринг слишком самоуверенным, после длительного перерыва в боях. Переоценка собственных сил со стороны Токова, сыграла на руку Магомеду, который умело воспользовался ситуацией. Победа вошла в топ самых быстрых в карьере бойца.

На турнире League S-70 — Russian Championship Semifinals, который проходил 25 мая 2012 года соперником Магомеда стал российский боец Станислав Молодцов. Проведя на ринге все три раунда, отведённых согласно регламенту боя, Магомед выиграл раздельным решением судей.

DFC - Derbent Fighting Championship – турнир, который проходил 13 июля 2012 года в Дагестане Россия. Соперником Магомеда стал боец Сергей Фаустов. В первом раунде, Магомедкеримов провёл приём гильотина и вынудил соперника сдаться. Итогом боя стал сабмишн от Сергея, в конце третей минуты первого раунда.

На ежегодном турнире League S-70 - Russian Championship Finals в Сочи, клуб «Платформа», который проводился 11 августа 2012 года, Магомед потерпел третье поражение от бойца Адама Халиева. Единогласным решением, судьи поединка признали Адама полноправным победителем. Проведя на ринге три раунда, по пять минут, боец из Грозного оказался объективно лучше Магомедкеримов.

В рамках турнира ADW: Abu Dhabi Warriors, 2 ноября 2010 года, Магомед провёл бой с бразильским бойцом Тьяго Велла. После длительной борьбы в партере, судья поднял бойцов в стойку, где Магомедкеримов на 3:32 отправил соперника в первый нокдаун. Тьяго смог продолжить бой, но ненадолго. Магомед быстро принял решение не выходить в ринг на второй раунд и уже на 4:21 одним ударом отправил бразильца в технический нокаут. Однозначная, быстрая победа.

Следующим победным боем стал поединок на турнире Voronezh MMA Federation - Fight Riot 1. 25 января 2013 года, Магомед вышел в ринг против российского бойца Евгения Гонтарева. Две с половиной минуты понадобилось бойцу, чтобы нанести один точный удар и отправить соперника в нокаут.

26 мая 2013 года, турнир EFC - Emperor Fighting Championship 3 принёс ещё одну победу Магомеду Магомедкеримов. Соперником стал латвийский боец Николай Карпачов. Проведя в октагоне всего полторы минуты. Магомед, находясь в партере, смог нанести несколько точных ударов, в результате чего, судья принял решение про остановку боя. Латвиец проиграл техническим нокаутом, не сумев противостоять российскому бойцу, который борцовскими приёмами получил ещё одну победу в копилку самых быстрых в своей карьере.

Турнир Битва под Москвой, Fight Nights - Battle of Moscow 14, которая проходила 7 декабря 2013 года предоставила возможность Магомеду продемонстрировать себя в качестве панчера с бразильским соперником Вегуимаром Де Луцена Ксавиер. Проведя половину первого раунда в стойке, Магомед пропустил несколько точных ударов от соперника. Но это не помешало бойцу быстро находить ответы для бразильца.  В начале второго раунда Магомед нанёс несколько точных ударов в стойке, около двух минут бразилец систематически пытался увернуться от ударов, которые российский боец наносил со всех сторон. Перевод в партер стал фатальным для Вегуимара. Перевернувшись на спину, он пропустил удар в печень, после чего Магомед быстро добил соперника, спровоцировав судью остановить бой. 2:20 минута второго раунда принесла заслуженную победу.

В 2014 году Магомед принял участие в четырёх турнирах:

·        9 марта 2014 года – Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 2, город Грозный, Чечня, Россия, где одержал победу над Исламом Яшаевым, закончив бой на пятнадцатой секунде первого раунда – мощное рассечение под глазом не позволило Исламу продолжить бой. Это самая быстрая победа в карьере бойца, возглавившая топ

·        6 апреля 2014 года – Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 5, судьи, единогласным решением отдали победу Магомеду в бою с Ибрагимом Тибиловым

·        18 мая 2014 года – Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 7, победа стала результатом технического нокаута Данияра Бабакулова. По истечении двух минут второго раунда, российский боец серией ударов успешно завершил бой

·        22 июня 2014 года – Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 9, серия побед была прервана раздельным решением судей, которые посчитали, что соперник Магомеда, Беслан Исаев был лучше по итогам трёх пятиминутных раундов.

17 октября 2014 года, Магомед вышел в октагон турнира OFS - Octagon Fighting Sensation 2, где его соперником стал Хасанхон Баратов. Бой завершился победой, боец вынудил Хасанхона сдаться в первом раунде, проведя удушающий приём – треугольник. Этот бой также вошёл в топ самых быстрых побед Магомедкеримова.

Турнир ProFC 57 - New Era, проведённый 29 марта 2015 года стал неудачным опытом для Магомеда. Первое поражение сабмишеном с 2010 года. Проведя два раунда подряд и, явно проигрывая, Виталий Бигдаш смог собраться и в конце третьего провёл удушающий приём сзади, вынудив российского бойца капитулировать.

DFC - Derbent Fighting Championship – турнир, организованный в Тамбове 25 июня 2015 года, где спарринг-партнёром по рингу для Магомеда стал чемпион Росси по рукопашному бою Герман Якубов. Магомед Магомедкеримов  провёл удушающий приём и победил Германа на 4-й минуте первого раунда.

Следующая победа не заставила себя долго ждать и уже 4 ноября 2015 года, на турнире Kunlun Fight - Cage Series 4, Магомед, по итогу проведённых трёх пятиминутных раундов, единогласным решением судей победил украинца Артёма Шокало.

За единогласным, последовало раздельное решение от судей. 7 октября 2016 года, на турнире WSOF 33 - Branch vs. Magalhaes, Магомедкеримов выступил против Бобби Купера. Бой получился достаточно интересным, поскольку российский боец смог продемонстрировать себя и в стойке, как панчера. И в партере, как настоящего борца.

2018 год стал поистине одним из самых удачных. Проведя пять боёв, Магомед смог одержать победу над каждым из своих соперников в турнирах, организованных в США:

·        5 июля 2018 года на турнире Professional Fighters League - PFL 3: 2018 Regular Season в Вашингтоне, Магомед встретился с Германом Террадо. На последних секундах первого раунда, провёл удушающий приём сзади

·        16 августа 2018 года – турнир Professional Fighters League - PFL 6: 2018 Regular Season, в Атлантик-Сити. Победа над Бояном Величковичем стала результатом единогласного решения судей

·        20 октября 2018 года – на турнире Professional Fighters League - PFL 10: 2018 Season PFL Playoffs 3, Вашингтон, ещё одно единогласное решение подтвердило статус победителя в бою с украинским бойцом Павлом Кущ

·        В этот же день, в рамках плей-оф Professional Fighters League - PFL 10: 2018 Season PFL Playoffs 3, Магомед ещё раз вышел на ринг с Бояном Величковичем, и в очередной раз доказал ему, что сильнее, проведя в средине второго раунда серию ударов, которая послужила причиной для признания технического нокаута

·        31 декабря 2018 года – в канун Нового года, Магомед на турнире Professional Fighters League - 2018 Season PFL Championships, в Нью-Йорке провёл удушающий приём гильотина Рэю Куперу. Бой закончился в средине второго раунда.

В 2019 году Магомед Магомедкеримов успел провести два боя. Первый, в рамках турнира PFL 1: сезон 2019, проведённого 9 мая в Нью-Йорке, США. Соперником по октагону для Магомеда стал Джон Хорвард. Российский спортсмен одержал победу над американским бойцом, проведя удушающий приём гильотиной на последних секундах первого раунда.

Второй – 11 июля 2019 PFL 4: сезон 2019, организованный в Атлантик-Сити, США, против Криса Кёртиса. Оба бойца показали отличный результат, проведя на ринге три пятиминутных  раунда, отведённых регламентом боя. Российский боец стал объективно лучшим, единогласным решением судей.

Панкратион 

Победитель 14-го ЧМ по панкратиону г. Визей (Португалия), 2008 г.;

Победитель ЧМ по панкратиону в г. Омск ( Россия), 13 – 16 ноября 2009 г.;

Победитель ЧМ по панкратиону в г. Варна (Болгария), 05 – 09 октября 2010 г.;

Обладатель кубка мира по панкратиону в  г. Баку (Азербайджан) – 2009 г.;

Призёр чемпионата Европы по панкратиону (Латвия) – 2009 г.;

Армейский рукопашный бой 

Победитель ЧР по рукопашному бою – 2008 г.;

Победитель международного турнира по рукопашному бою кубок «Касптайскому боксу» - 2008 г.;

Other 

Победитель чемпионата РД по тайскому боксу – 2008 г.;

Победитель чемпионата РД по «Кудо»  - 2008 г.;

Победитель чемпионата Евразии по рукопашному бою – 2009 г.;

Смешанные единоборства 

Первый Российский чемпион по смешанным единоборствам MMA

гран – при PFL в г.Нью-Йорк (США), 31 декабря 2018 г.

Таблица выступлений 

|-
|Победа
|align=center|26-5
| Кёртис Крис
|Единогласное решение
|PFL 7: сезон 2019
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Лас-Вегас, США
|Единогласное решение судей
|-
|Победа
|align=center|25-5
| Кёртис Крис
|Единогласное решение
|PFL 4: сезон 2019
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Атлантик-Сити, США
|Единогласное решение судей
|-
|Победа
|align=center|24-5
| Джон Ховард
|Сабмишн (удушение гильотиной)
|PFL 1: сезон 2019
|
|align=center|1
|align=center|4:54
| Нью-Йорк, США
|Удушающий приём гильотиной на последних секундах первого раунда
|-
|Победа
|align=center|23-5
| Рэй Купер 3
|Сабмишн (удушение гильотиной)
|PFL: финал сезона 2018
|
|align=center|2
|align=center|2:18
| Нью-Йорк, США
|Бой закончился в средине второго раунда.
|-
|Победа
|align=center|22-5
| Боян Величкович
|Технический нокаут
|PFL 10: сезон 2018
|
|align=center|2
|align=center|3:13
| Вашингтон, США
|Повторный бой также завершился победой
|-
|Победа
|align=center|21-5
| Павел Кущ
|Единогласное решение
|PFL 10: сезон 2018
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Вашингтон, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-5
| Боян Величкович
|Единогласное решение
|PFL 6: сезон 2018
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Атлантик Сити, США
|Победа над Бояном Величковичем стала результатом единогласного решения судей
|-
|Победа
|align=center|19-5
| Герман Террадо
|Сабмишн (удушение сзади)
|PFL 3: сезон 2018
|
|align=center|1
|align=center|4:54
| Вашингтон, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-5
| Бобби Купер
|Раздельное решение
|WSOF 33 Branch vs. Magalhaes
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Канзас, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
| Артём Шокало
|Единогласное решение
|Kunlun Fight - Cage Series 4
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Астана, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|16-5
| Герман Якубов
|Сабмишн (удушение север-юг)
|DFC - Derbent Fighting Championship
|
|align=center|1
|align=center|4:36
| Тамбов, Россия
|Магомед Магомедкеримов  провёл удушающий приём и победил Германа на 4-й минуте первого раунда.
|-
|Поражение
|align=center|15-5
| Бигдаш Виталий
|Сабмишн (удушение сзади)
|ProFC 57 - New Era
|
|align=center|3
|align=center|4:20
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-4
| Баратов Хасанхон
|Сабмишн (удушение сзади)
|OFS - Octagon Fighting Sensation 2
|
|align=center|1
|align=center|1:23
| Ярославль, Россия
|	Этот бой также вошёл в топ самых быстрых побед Магомедкеримова.
|-
|Поражение
|align=center|14-4
| Исаев Беслан
|Раздельное решение
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 9
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
| Бабакулов Данияр
|Технический нокаут
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 7
|
|align=center|2
|align=center|1:57
| Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Тибилов Ибрагим
|Единогласное решение
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 5
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Грозный, Россия
|Единогласное решение судей
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Яшаев Ислам
|Технический нокаут
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 2
|
|align=center|1
|align=center|0:15
| Грозный, Россия
|Бой остановлен доктором
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Де Лючена Шавьер Вегимар
|Технический нокаут
|Fight Nights - Battle of Moscow 14
|
|align=center|2
|align=center|2:20
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Карпачёв Николай
|Технический нокаут
|EFC - Emperor FightingChampionship 3
|
|align=center|1
|align=center|1:19
| Ярославль, Россия
|Магомед, находясь в партере, смог нанести несколько точных ударов, в результате чего, судья принял решение про остановку боя
|-
|Победа
|align=center|9-3
| Гонтарев Евгений
|Нокаут
|Voronezh MMA Federation - Fight Riot
|
|align=center|1
|align=center|2:26
| Воронеж, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
| Тьяго Велла
|Технический нокаут
|ADW - Abu Dhabi Warriors
|
|align=center|1
|align=center|4:21
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center|7-3
| Халиев Адам
|Единогласное решение
|League S-70 - Russian Championship Finals
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Сочи, Россия
|Бой за титул лиги S-70 в среднем весе
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Фаустов Сергей
|Сабмишн (удушение гильотиной)
|DFC - Derbent Fighting Championship
|
|align=center|1
|align=center|3:30
| Дагестан, Россия
|В первом раунде, Магомедкеримов провёл приём гильотина и вынудил соперника сдаться.
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Молодцов Станислав
|Раздельное решение
|League S-70 - Russian Championship Semifinals
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Токов Анатолий
|Нокаут
|League S-70 - Russian Championship First Round
|
|align=center|1
|align=center|1:07
| Волгоград, Россия
|Победа вошла в топ самых быстрых в карьере бойца
|-
|Победа
|align=center|4-2
| Карацуков Ратмир
|Технический нокаут
|ProFC Grand Prix Global - Caucasus
|
|align=center|1
|align=center|4:50
| Дагестан, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2
| Аббасов Бахтияр
|Сабмишн (удушение сзади)
|ProFC Grand Prix Global - Caucasus
|
|align=center|2
|align=center|4:20
| Дагестан, Россия
|Магомед потерпел второе поражение в карьере
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Шилов Сергей
|Нокаут
|Pankration Cup of Call - Siberia vs. Caucasus
|
|align=center|2
|align=center|0:47
| Омск, Россия
|Магомед потерпел второе поражение в карьере
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Пихнюк Тарас
|Сабмишн (скручивание пятки)
|ProFC - Union Nation Cup 10
|
|align=center|1
|align=center|3:25
| Ереван, Армения
|Болевой приём скручивание пятки в 3 раунде на 3:25
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Кузменко Виктор
|Сабмишн (удушение сзади)
|M-1 Selection Ukraine 2010 - Round 6
|
|align=center|1
|align=center|1:25
| Киев, Украина
|Входит в топ самых быстрых побед Магомеда
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Калынюк Виталий
|Сабмишн (рычаг локтя)
|WUFC - Trofeu Feira 14
|
|align=center|1
|align=center|2:50
| Визеу, Португалия
|Сабмишн на третьей минуте от участника
|}

Примечания

Ссылки 

 https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/MMAIzmDop0709_sp2017.pdf
 https://fighttime.ru/fighters/44216/Magomed-Magomedkerimov.html
 http://mma-oracle.com/ru/fighter/66473-magomed_magomedkerimov

Бойцы смешанных единоборств Дагестана